Чарлс Сити има више значења:
 Округ Чарлс Сити (Вирџинија)
 Чарлс Сити (Вирџинија)
 Чарлс Сити (Ајова)